Le terme Touradi peut se référer à:

Toponymes

Barrage Touradi, municipalité de paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière, MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 10" Nord; 68° 38' 27" Ouest.
 Grand Lac Touradi, un plan d'eau de la municipalité de paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 28" Nord; 68° 40' 18" Ouest.
 Lac Touradi, toponyme remplacé par "Lac Towago", municipalité de Sainte-Paule, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 43" Nord; 67° 34' 03" Ouest.
 Petite rivière Touradi, un cours d'eau de la municipalité de paroisse de Saint-Valérien, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 15' 50" Nord; 68° 32' 32" Ouest.
 Petit Lac Touradi, un plan d'eau de la municipalité de paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 09' 05" Nord; 68° 39' 33" Ouest.
 Secteur "Grand-Lac-Touradi", un secteur de la municipalité de paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées administratives: 48° 07' 00" Nord; 68° 40' 00" Ouest.
 Grand-Lac-Touradi, un territoire non organisé. Toponyme remplacé par: Saint-Eugène-de-Ladrière, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 00" Nord; 68° 40' 00" Ouest.
 Rivière du Grand Touradi, un cours d'eau de la municipalité de paroisse de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 42" Nord; 68° 29' 02" Ouest.
 Forêt rare de la Petite-Rivière-Touradi, un écosystème forestier exceptionnel, de la municipalité de paroisse de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative de Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 30" Nord; 68° 35' 00" Ouest.
 Fosse de la Petite Rivière Touradi, une fosse à saumon de la municipalité de paroisse de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 15' 41" Nord; 68° 32' 21" Ouest.